Алекса́ндр Сидди́г (), также известный как Сидди́г эль-Фа́диль (Siddig El Fadil; род. 21 ноября 1965 года, Омдурман, Судан) — английский актёр и режиссёр суданского происхождения, наиболее известный по ролям доктора Джулиана Башира в телесериале «Звёздный путь: Глубокий космос 9», Аль-Рахима в сериале «Демоны Да Винчи», принца Дорана Мартелла в сериале «Игра престолов», а также Ра’с аль Гула в «Готэме».

Биография 
Имя при рождении: Сиддиг эт-Тахир эль-Фадиль эс-Сиддиг Абдеррахман Мохаммед Ахмед Абдель-Карим эль-Махди (). Родился 21 ноября 1965 года в городе Омдурман, Судан, в семье местного уроженца и англичанки, работавшей театральным консультантом, но большую часть своей жизни провёл в Великобритании. Его дядей по отцу является премьер-министр Судана (в 1966—67 и в 1986—89 годах) Садиг аль-Махди, а дядей по матери — известный британский актёр Малкольм Макдауэлл. Есть брат, Томас, который младше Александра на 16 лет.

Окончил Колледж Св. Лаврентия в Рамсгите (Кент). После этого поступил в Университетский колледж Лондона, где на протяжении года изучал географию и антропологию. Поняв, что это не его призвание, оставил учёбу и через некоторое время поступил в Лондонскую академию музыкального и драматического искусства.

Личная жизнь 
С 14 июня 1997 года по апрель 2001 года был женат на американской актрисе Нане Визитор, с которой познакомился на съёмках сериала «Звёздный путь: Глубокий космос 9». От этого брака у Александра есть сын Джанго (род. 16 сентября 1996 года).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 
 Официальный фан-сайт

Кинорежиссёры США
Выпускники Лондонской академии музыкального и драматического искусства
Киноактёры Великобритании
Актёры озвучивания Великобритании